Edgar Patrício de Carvalho Pacheco – angolski piłkarz z obywatelstwem portugalskim (ur. 1977).
 Edgar Iván Pacheco – meksykański piłkarz (ur. 1990).